Río Uda puede referirse a varios ríos:
 el río Uda (Jabárovsk), un río costero ruso que discurre por el krai de Jabárovsk y desagua en el mar de  Ojotsk;
 el río Udá (Selengá), un afluente ruso del río río costero ruso del río Selenga, también conocido como Tchuna;
 el río Chuna o río Uda (Irkutsk), un río que discurre por el óblast de Irkutsk, afluente del río Taséyeva; o
 el río Udá (Ucrania), un corto afluente del río Donets, también conocido como Chuna en su curso inferior.